Тази серия е образувана от закупени на старо локомотиви. Набавени са на два пъти – 30 броя през 1943 г. (от германските железници DR – серия 50) и през 1960 – останалите 20 броя (от ČSD – серия 555).

През 1952 г. БДЖ предприема единствения си опит за изгаряне на въглища на прах в локомотивите. За целта е изпратен в тогавашната ГДР локомотив 14.01 за преустройване. Опитът е неуспешен и през 1956 г. е приведен на въглищно-мазутно горене. Такова преустройство преминават всички представители на серията до 1963 г. Локомотивите са оборудвани с автоматична и допълнителна въздушна спирачка. Спирателни са всички колооси, с изключение на свободната. Ръчната спирачка действа само върху тендера. Той е двуосен, поставен на две двуосни талиги.

Използвани са за обслужване на пътнически и товарни влакове. След 1973 г. когато е бракувана първата машина от серията, започват да се изваждат в резерв, а една част са продадени на външни на БДЖ предприятия. През 1994-95 г. са бракувани и последните представители на серията. За музейната колекция е запазен локомотив 14.04.

Литература 
 Димитър Деянов, Антоанета Борисова: Тракционният подвижен състав на БДЖ, т. 1, София (1972);
 Димитър Деянов: Тракцията в БДЖ 1866 – 1946, София (1988);
 Димитър Деянов: Локомотивното стопанство на БДЖ 1947 – 1990, София (1993).

Бележки 

Локомотиви в БДЖ
Локомотиви
Шкода